

Nom 

Adi peut signifier :
 Adi, un démon de la mythologie hindoue ;
 Adi, un titre de noblesse utilisé par les femmes fidjiennes ayant un rang de chef ;
 Adi (), une montagne entre Saint-Étienne-de-Baïgorry et Urepel dans les Pyrénées-Atlantiques en France ;
 Adi, le diminutif germanique du prénom Adolphe ;
 Adi, une population vivant dans l’Arunachal Pradesh en Inde, et également en Chine, où on les appelle Lhoba ou Luoba ;
 adi, une langue tibéto-birmane parlée par les Adi et les Lhoba ;
 Adi, une série et un personnage de jeux vidéo éducatifs.
 Adi (en ), prénom arabe masculin qui signifie « troupe qui commence l'attaque ».

Sigle et acronyme 
ADI peut faire référence à :
 Alliance démocratique islamique, une ancienne coalition de partis politiques religieux ou conservateurs du Pakistan (1988-1993) ;
 Action démocratique indépendante, un parti politique centriste de Sao Tomé-et-Principe ;
 le groupe parlementaire Action démocratique indépendante ;
 Académie diplomatique internationale, une organisation internationale fondée en 1926 et basée à Paris ;
 Austempered Ductile Iron (en français, fonte bainitique) ;
 Acceptable Daily Intake (en français, dose journalière admissible) ;
 Aircraft Designs Inc, selon la liste de constructeurs aéronautiques et spatiaux ;
 assurance décès invalidité ;
 Autism Diagnostic Interview.
 Archives départementales de l'Isère

Code 
ADI peut faire référence à :
 .

Homonymie d'acronyme